Jméno a příjmení Miroslav Roček má více nositelů:

 Miroslav Roček (hudebník) – český hudebník, bývalý člen skupiny Greenhorns
 Miroslav Roček (politik) (* 1943) – český a československý politik z Kladenska, poslanec FS za OF a ODS po sametové revoluci, počátkem 21. století starosta Nového Strašecí